Harry Bamford ist der Name folgender Personen:

* Harry Bamford (Fußballspieler, 1886) (1886–1915), englischer Fußballspieler
 Harry Bamford (Fußballspieler, 1914) (1914–1949), englischer Fußballspieler
 Harry Bamford (Fußballspieler, 1920) (1920–1958), englischer Fußballspieler